El término gallo tiene varias acepciones:

En biología

Aves 

 Gallo o gallo de corral al macho de la gallina.

Peces 

 Gallo (Lepidorhombus boscii), pez marino llamado también «ojito» y, sobre todo cuando aún no es grande, «rapante»; pertenece al orden de los acantopterigios y de la familia Scophthalmidae]. 
 Gallo del norte (Lepidorhombus whiffiagonis), pez marino del orden de los acantopterigios y de la familia Scophthalmidae.
 Gallo (Zeus faber), otro nombre del «pez de san Pedro», «ceo» o «zeo», un pez de mar.

Plantas 
 Gallo (planta), el nombre común de la planta Papaver rhoeas.

En geografía 
 El río Gallo es un afluente del río Tajo (España).
 Gallo Matese es un municipio de la provincia de Caserta, en Campania (Italia).

En la gastronomía 

 Gallo, comida típica costarricense llamada «gallopinto» (básicamente arroz con frijoles y plátano frito), que se come a mediodía o a cualquier hora del día.
 Gallo, es el homólogo costarricense del taco mexicano, con la diferencia de que la tortilla envuelve en la mayoría de los casos un plato típico centroamericano llamado picadillo, o, en su defecto, cualquier embutido.
 Gallo, pequeña porción de alimentos servida a cualquier hora del día, generalmente a los invitados, basada en las sobras de una comida formal anterior; en Costa Rica.
 Pico de gallo, salsa de chile, tomate y cebolla. Su nombre se refiere a que «pica», enchila; en el norte de México.
 Gallo, gajo de naranja o de mandarina; en algunas zonas de España (por ejemplo en Extremadura).

Deportes 
 Peso gallo, categoría competitiva en el boxeo.

Astrología 
 El signo del Gallo en la astrología china.

Economía 
 Grupo Gallo es una empresa española conocida por sus pastas.

Personas 
 Cayo Sulpicio Gallo (ca. 200 AC - 149 AC), militar, político y astrónomo romano.
 Elio Gallo, prefecto romano.
 Constancio Galo (325-354), miembro de la dinastía de Constantino I.
 Pedro León Díaz Gallo (1782-1852), sacerdote argentino, miembro del Congreso que declaró la Independencia Argentina.
 Pedro Gallo, político argentino, gobernador de la provincia de Santiago del Estero.
 Pedro León Gallo (1830-1877), político y empresario chileno.
 Luis Gallo Porras (1894-1972), vicepresidente del Perú.
 Andrea Gallo, presbítero genovés (1928-2013).
 Luis José Gallo Imperiale (1934–), médico y político uruguayo.
 Luis Gallo Cantera, médico y político uruguayo, hijo del anterior.
 Robert Gallo (1937–), inmunólogo estadounidense, descubridor del VIH (virus de inmunodeficiencia. humana).
 Armando Gallo (ca. 1950 - ), fotógrafo italiano, biógrafo de la banda británica Genesis.
 Diego Gallo González (1982- ), nadador uruguayo.

Varios
 el nombre común de la planta '''''Saxifraga longifolia